Das Stichwort Königsgrube steht für
 Zeche Königsgrube, ein stillgelegtes Bergwerk in Herne-Röhlinghausen
 Park Königsgrube, Park auf dem Gelände der Zeche Königsgrube
 Kopalnia Węgla Kamiennego Król, stillgelegtes Bergwerk in Königshütte/Chorzów (Oberschlesien)
 Königsgrube (Würselen), stillgelegtes Bergwerk in Würselen im Aachener Revier

Siehe auch:
 Grube König
 Zeche König Wilhelm